Bělehrádek může znamenat:

 Jan Bělehrádek (1896–1980) – lékař, biolog a rektor UK
 Jiří Bělehrádek (* 1951) – politik KDU-ČSL
 Stanislav Bělehrádek (* 1943) – technik a politik KDU-ČSL

podobné
 Pavel Bělobrádek (* 1976) – politik KDU-ČSL

Externí odkazy